Max Juen ist der Name folgender Personen:

* Max Juen (Politiker, 1885) (1885–1935), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Vorarlberger Landtag
 Max Juen (Politiker, 1929) (* 1929), österreichischer Politiker (ÖVP), Mitglied des Bundesrates